Charleville-Mézières, municipi francès al departament de les Ardenes
 Senyoria de Mezières a Anjou
 Marquesat de Mezières a Anjou
 Districte de Charleville-Mézières, districte del departament francès de les Ardenes 
 Séry-lès-Mézières és un municipi francès al departament de l'Aisne 
 Prix-lès-Mézières és un municipi francès al departament de les Ardenes